Юрий Юрьевич Носенко (17 июня 1937 — 12 апреля 2018) — советский и российский дипломат.

Биография 
Окончил Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) МИД СССР (1967) и Курсы усовершенствования руководящих дипломатических кадров при Дипломатической академии МИД СССР (1981). Владеет испанским и английским языками. На дипломатической работе с 1967 года.
 В 1967—1972 годах — сотрудник Посольства СССР в Аргентине.
 В 1974—1980 и 1983—1988 годах — сотрудник Посольства СССР на Кубе.
 В 1980—1981 годах — слушатель Курсов усовершенствования руководящих дипломатических кадров при Дипломатической академии МИД СССР.
 В 1992—1995 годах — заместитель начальника управления Департамента Центральной и Южной Америки МИД России.
 С 31 января 1995 по 30 июня 1998 года — чрезвычайный и полномочный посол России в Боливии.
С 1998 года — на пенсии.

Дипломатический ранг 
 Чрезвычайный и полномочный посланник 2 класса (16 октября 1992).
 Чрезвычайный и полномочный посланник 1 класса (31 января 1995).

Награды и почётные звания 
 Медаль «За трудовое отличие» 
 Медаль «Ветеран труда»
 Медаль «В память 850-летия Москвы» 
 Почётный гражданин Красногвардейского района Белгородской области.

Семья 
Был женат, есть дочь.

Примечания

Ссылки 
 Биография на сайте МБУК «Централизованная библиотечная система Красногвардейского района» 
 Сообщение МИД России «О кончине Ю.Ю.Носенко» 

Выпускники МГИМО
Послы Российской Федерации в Боливии